Чемери́н () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Поречского сельсовета. Расположена в 19 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) и в 36 км от города Пинск на берегу реки Ясельда. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 150 жителей.

История 
 1495 год — первое упоминание деревни
 1654 год — Терлецкие продают часть имения
 1671 год — вторая часть переходит каштеляну Орде. Позднее становится собственностью Скирмунтов
 1940—1954 годы — Чемеринский сельсовет, объединяющий деревню Тобулки и близлежащие хутора

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района